Barrett – solowy album Syda Barretta z 1970 r.
 Barrett M82A1 – wielkokalibrowy karabin wyborowy
Osoby:
 Syd Barrett – brytyjski gitarzysta rockowy
Miejscowości w USA:
 Barrett – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Barrett – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
Gminy w USA:
 Barrett (ang. Barrett Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Barrett (ang. Barrett Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Barrett (ang. Barrett Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Barrett (ang. Barrett Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins